Hollywood Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hollywood Beach (Florida)
 Hollywood Beach (Kalifornien)
 Hollywood Beach (Maryland)
 Hollywood Beach (Washington)